Винус Вилијамс је освојила турнир. У финалу је победила Линдси Давенпорт са 6:4, 7:5.

Носиоци

Група 3

Група 4 

| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= А. Бредшо
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Џ. Ли
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Н. Тозија
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Н. Тозија
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= К. Мартинез
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е. Фрејжер
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= П. Мандула
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2000.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно